Le Corps, nouvelle courte (1956) de Robert Sheckley
 Le Corps, nouvelle longue semi-autobiographique (1982) de Stephen King
 Le Corps (), film érotique italien de Luigi Scattini, sorti en 1974.